Hui He kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hui He (vattendrag i Kina, Shanxi), 
 Huifloden, 
 Hui He (vattendrag i Kina, Inre Mongoliet), 

Robotskapade Kinaförgreningar